Lilja eller liljor kan syfta på:

 Lilja (diktverk) – isländskt diktverk från 1300-talet
 Lilja 4-ever – svensk film från 2002 av Lukas Moodysson
 Heraldisk lilja – en stiliserad teckning av en lilja, vanlig i heraldiken
 Lilja (kultur och religion) – liljor i kultur och religion
 Lilja (förnamn) – ett förnamn och personer med förnamnet
 Lilja (efternamn) –  svenskt efternamn som också använts som soldatnamn, samt personer med namnet
 Liljor (låt) – svensk text av till Christer Jonasson en sång skriven av Louise Certain, Elvin Bigger och Gladys
 Liljor (musikalbum) – ett musikalbum från 1983 med Lill-Nickes
 Liljor i Saron – ett litterärt verk av Erik Johan Stagnelius från 1821
 Liljorna på marken (film, 1963) – en amerikansk dramafilm från 1963, originaltitel Lilies of the Field

Växter
Lilja finns som artnamn i flera växtfamiljer och syftar tillsammans med liljor ofta på liljesläktet. Ett urval av arter.
 Liljeväxter – en familj med enhjärtbladiga växter (Liliaceae)
 Liljesläktet – ett släkte av växter (liljor) i familjen liljeväxter (Lilium)
 Amazonlilja – en  art i släktet euchariser
 Kafferlilja – en växt i mönjeliljesläktet
 Mönjelilja – en växt i mönjeliljesläktet
 Pingstlilja – en art i släktet narcisser
 Amaryllisväxter – ett växtsläkte i familjen amaryllisväxter (Amaryllidaceae)
 Kanarisk strandlilja – en art i familjen strandliljesläktet
 Irisväxter – en familj av enhjärtbladiga växter (Iridaceae)
 Apostlalilja – en art i apostlaliljesläktet
 Doftlilja – en art i gladiolsläktet

Se även
 Liljan